Волайте (геэз : ወላይታ Wolaytta) — этническая группа и бывшее королевство, расположенное на юге Эфиопии. Согласно последней оценке (2017), население Волайте насчитывало 5,83 миллиона человек в зоне Велайта. Язык народа волайте, воламо, принадлежит к омотической ветви афро-азиатской языковой семьи. Несмотря на небольшую численность населения, люди волайте оказали большое влияние на национальную музыку, танцы и кухню Эфиопии.

История 

У народа Волайте на протяжении сотен лет было собственное королевство с королями (называемыми «Каво») и монархической администрацией. Предположительно, более раннее название королевства было «Дамот» — оно включало в себя юг, юго-восток, юго-запад и часть центральной области нынешней Эфиопии. Правителем был царь (Каво) Мотоломи, который упоминается в религиозной книге Гедле Теклехайманот, как захватчик севера и царь, которому была отдана мать эфиопского святого, Текле Хайманот. Некоторые предполагают, что святой был сыном этого царя. После поражения, охватившего северную часть его территории, королевство сократилось до нынешних размеров и стало называться Королевством Волайта. Таким образом, оно оставалось независимым королевством в течение сотен лет до экспансии императора Менелика II в регионы к югу от Шева в начале 1890-х годов.

Завоевательная война была описана Бахру Зевде как «одна из самых кровавых кампаний за весь период экспансии», и устная традиция Волайта гласит, что в боях погибло 118 000 велаитских и 90 000 шеванских солдат. Каво (король) Каво Тона Гага, последний король Велайты, потерпел поражение, а Велайта была завоевана в 1896 году. Затем Велайта была включена в состав Эфиопской империи. Однако Велайта имела самоуправление и управлялась губернаторами, непосредственно подотчетными королю, до падения императора Хайле Селассие в 1974 году. Впоследствии Дерг реструктурировал страну и включил Велайту в состав провинции Сидамо. Велайта ранее были известны как «воламо», хотя этот термин теперь считается уничижительным.

В 1991 году Переходное правительство Эфиопии (TGE) реструктурировало страну на этнические регионы, и Велайта стал центром региона 9. Позже Велайта была включена в регион южных наций, национальностей и народов (SNNPR, состоящий из бывших регионов 7, 8, 9, 10 и 11) как часть зоны семиен омо. Региональное правительство заявило, что велайта были настолько тесно связаны с другими говорящими на омотике народами этой зоны, что нет никаких оснований для создания отдельной зоны велайта. Однако лидеры Велайта подчеркивали, что их народ имеет особый язык и культуру, и требовали для себя отдельной зоны. В 1998 году региональное правительство попыталось ввести искусственно созданный язык, основанный на различных местных северных омотических языках и диалектах, в качестве нового языка образования и управления для зоны Семен Омо. Это вызвало бурные протесты студентов, учителей и государственных служащих Велайта, которые привели к отказу от идеи использования нового языка. В ноябре 2000 года была создана зона Велайта.

Язык волайтта 
Волайтта — это омотический язык, на котором говорят в зоне Велайта и некоторых частях южных наций, национальностей и народного региона Эфиопии. Количество носителей этого языка оценивается в 1 800 000 человек (1991 UBS); это родной язык народа велайта.

Существуют противоречивые утверждения о том, насколько широко говорят на велайта. Ethnologue определяет один меньший диалектный регион: Зала . Некоторые считают, что мело, ойда и гамо-гофа-дауро также являются диалектами, но большинство авторитетных источников, включая Ethnologue и ISO 639-3, теперь их различают. Различные сообщества носителей также признают их как отдельные языки.

У языка с 1940-х годов существует письменность, разработанная Суданской внутренней миссией. Позже система письма была пересмотрена группой под руководством доктора Брюса Адамса. Они закончили перевод Нового Завета в 1981 году и всей Библии в 2002 году. Это был один из первых языков, которые Временный военно-административный совет выбрал для своей кампании по распространению грамотности (1979—1991). Гордость велайтта своим письменным языком привела к яростно враждебной реакции в 1998 году, когда правительство Эфиопии распространило учебники, написанные на вегагоде — искусственном языке, основанном на слиянии волайтта с несколькими близкородственными языками. В результате учебники на вегагоде были изъяты, а учителя вернулись к учебникам на волайтте.

Люди волайтта используют много пословиц. Большая их коллекция была издана в 1987 году (по эфиопскому календарю) Академией эфиопских языков . Магистерская диссертация Фикре Алемайеху 2012 года из Университета Аддис-Абебы содержит анализ пословиц волайтта и их функций.

Музыка велайта 

Музыка велайта играет заметную роль в национальных развлечениях Эфиопии. Уникальные и динамичные мелодии велайта повлияли на несколько стилей и ритмов и продолжают формировать самобытность эфиопского музыкального разнообразия. Различные известные эфиопские артисты из других этнических групп включили в свои песни музыкальный стиль велайта, в том числе вокалисты Tibebu Workeye, Teddy afro и Tsehaye Yohannes. Столь же влиятельны традиционные танцевальные формы велайта, которые часто перенимаются музыкантами и широко используются в эфиопских музыкальных клипах.

Еда 

Сырая говядина, широко известная как «курт», является глубоко укоренившейся культурной пищей народа Велайта. Мало что известно о происхождении привычки есть сырое мясо. Фарш из сырой говядины, называемый народом гураге и куртом «китфо», в основном подают по особым случаям, таким как праздники «Обретение Истинного Креста» или праздник «Мескель», отмечаемый ежегодно 27 сентября в Эфиопии. Кроме того, продукты Enset традиционно включаются в культурные мероприятия, такие как рождение, смерть, свадьбы и обряды посадки, сбора урожая и очищения.

Валюты 
Люди волайта использовали различные типы валют в своих королевствах для торговых целей. Среди них Каретта Синна и Шаллува, оба изделия из хлопка, являются приорами. Но рядом с этой валютой люди волайта достигли одной из самых важных цивилизаций в сфере валюты и ввели валюту, сделанную из металлических частей, которая называется марчува . Марчува равна 18 талерам Марии Терезии или 0,50 доллара США .

Известные люди 
 Теклеволд Атнафу, управляющий Национального банка Эфиопии с 2000-х по февраль 2020 года и председатель Коммерческого банка Эфиопии с февраля 2020 года.
 Хайлемариам Десалень — бывший премьер-министр Эфиопии
 Роман Тесфайе — первая леди Эфиопии (2012—2018). Ранее занимала руководящие должности в Программе развития Организации Объединённых Наций и других учреждениях
 достопочтенный Посол Тешоме Тога — посол Эфиопии в ЕС, спикер 3-й палаты народных представителей
 Самуэль Уркато — министр науки и высшего образования с 18 августа 2020 года. Был президентом Университета Волайта Содо и министром горнодобывающей промышленности и нефти (2018 г. — 18 августа 2020 г.).

См. также 
 Королевство Волайта
 Список правителей Велайты
 Язык волайтта

Примечания 

Омотские народы
Бывшие королевства
Народы Эфиопии
Страницы с непроверенными переводами